Fino alla fine del mondo (Until the End of the World) – film del 1991 di Wim Wenders
Until the End of the World  – colonna sonora del film di Wenders
Until the End of the World  – brano del 1991 degli U2 dall'album Achtung Baby, e fa anche parte della colonna sonora del film di Wenders